Китроссер () — еврейская топонимическая фамилия.
 Китроссер, Берта Моисеевна (1889—1972) — поэтесса, жена и муза скульптора Жака Липшица.
 Китроссер, Исаак Хунович (1899—1984) — французский фотограф, изобретатель в области фотографии, инженер.